Edmonton Oilers je profesionální kanadský klub ledního hokeje, který sídlí v Edmontonu v provincii Alberta. Do NHL vstoupil v ročníku 1979/80 a hraje v Pacifické divizi v rámci Západní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Rogers Place s kapacitou 18 641 diváků. Klubové barvy jsou modrá, oranžová a bílá.

Založen byl v roce 1972 pod názvem Alberta Oilers. Svůj současný název nese od roku 1973. V letech 1972–1979 byl klub členem World Hockey Association (WHA). Nejlepší časy zažil za dob Waynea Gretzkyho, se kterým se klubu podařilo vybojovat čtyřikrát Stanley Cup. Edmonton Oilers má v současné době v sestavě aktuálně nejlepšího hráče světa a také od data září 2018 nejlépe placeného hráče světa a to je Connor McDavid, který si s celkovým platem a bonusy přijde ročně na 15 000 000 $. V sezóně 2016/17 se klub přestěhoval do nové hokejové haly Rogers Place.

Historické názvy 
 1972 – Alberta Oilers
 1973 – Edmonton Oilers

Úspěchy 
 Vítěz Stanley Cupu (5×)
 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1987/88, 1989/90
 Vítěz základní části (2×)
 1985/86, 1986/87
 Vítěz Campbellovy konference (západní konference) (7×)
 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 2005/06
 Vítěz Smytheovy divize (8×)
 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1991/92

Individuální trofeje 
Zdroj:

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v Edmonton Oilers

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Edmonton Oilers na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 

 
Kanadské kluby ledního hokeje
Kluby ledního hokeje založené v roce 1972
Kanadské kluby NHL
Sportovní kluby v Albertě
Sport v Edmontonu